Braum bezeichnet
 alternativ die tschechische Gemeinde Broumy

Braum ist der Familienname von
 Bohuslav Braum (* 1956), tschechoslowakischer Gewichtheber
 Karl von Braum (1799–1864), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Michael Braum (* 1953), deutscher Stadtplaner